Шко́ла № 75 — одно из старейших образовательных учреждений города Сочи, Краснодарского края, России. Находится в микрорайоне Лазаревское Лазаревского района города.

История 
Школа № 75 — первая школа самого большого района г. Сочи (от п. Магри — до п. Дагомыс).
До вхождения в состав г. Сочи её номер был № 1.

Школа открыта в 1904 и называлась Лазаревским училищем 1-го класса — это было училище Министерства Народного Просвещения с трёхлетним сроком обучения, в ней работал всего один учитель и была всего одна классная комната. В Лазаревском училище обучалось всего около 50 чел., в основном дети крестьян. Изучались: история, математика, русский язык, Закон Божий и т. д. В училище имелась библиотека.

С приходом Советской власти на Кубань, школа не прекратила своей работы. С 1920 в школе с четырёхлетним образованием обучалось свыше 100 детей.

В 1927 году на базе Лазаревского училища открылась школа крестьянской молодёжи с семилетним сроком обучения.

В 1940 году было построено первое школьное здание — по нынешнему адресу — ул. Победы, 101.

В 1955 году рядом появилось более современное здание школы № 75.
Сейчас в этом здании расположился Лицей № 95.

В 1984 году при строительстве современного корпуса (4 этажа, просторный спортзал) школы № 75, первое школьное здание было снесено.

В 2007 году сделан полный капитальный ремонт всего корпуса.

Выпускники 
В разное время в школе учились:
 генерал-лейтенант Виктор Самойлов, возглавлявший в 1993—1994 «Росвооружение».
 Дамир Чачух — профессор, ректор Ростовской юридической академии.
 Владимир Трофименко — чемпион Европы по прыжкам в высоту с шестом.
 Галина Нестерова — чемпионка мира по дзюдо среди студентов.
 Владимир Богатырёв — неоднократный чемпион СССР, мира и Европы по парусному спорту.
 Владимир Сыпченко — чемпион СССР, мира и Европы по парусному спорту.
 Ирина Коржова — призёр первенства мира по самбо и дзюдо.

Ссылки 
 Меркулова Р. К., Бугаева Э. С. К вопросу о становлении системы народного просвещения на территории Сочинского округа в конце XIX — начале XX вв. // Большой Сочи в прошлом и настоящем. — Сочи, 2006.
 Раздел, посвящённый школе на сайте «Гимназии, школы, детские сады города Сочи»
 
 

Школы, основанные в 1904 году
075